Als Kathedrale von Sofia werden bezeichnet

 die Alexander-Newski-Kathedrale des Patriarchen der Bulgarisch-Orthodoxen Kirche, siehe Alexander-Newski-Kathedrale (Sofia)
 die Kathedrale Sweta Nedelja des Metropoliten der orthodoxen Diözese von Sofia
 die römisch-katholische St.-Josefs-Kathedrale in Sofia, siehe Kathedrale St. Josef (Sofia)